Shashi peut désigner :
 le district de Shashi, une subdivision administrative de la ville de Jingzhou (Chine) ;
 les Shashi, un peuple de Tanzanie ;
 Shashi Kapoor, un acteur et producteur indien né en 1938 ;
 Shashi Tharoor, un diplomate, homme politique et écrivain indien né en 1956 ;
 Shashi Dhoj Tulachan, un moine bouddhiste.